Marius este un prenume masculin latin.
Gaius Marius, consul roman
Marcus Aurelius Marius, împărat al imperiului galic

Marius Bunescu, pictor român
Marius Gherman, gimnast român
Marius Ianuș, poet român
Marius Lăcătuș, fost fotbalist român
Marius Nasta, medic român
Marius Oprea, istoric român
Marius Popa, fotbalist român
Marius Popa, muzician român
Marius Stănescu, actor român
Marius Sturza, medic român
Marius Tucă, jurnalist român
Marius Țeicu, compozitor român
Marius Urzică, gimnast român
Marius Florea Vizante, actor român